Darwinia, roman de science-fiction de Robert Charles Wilson, publié en 1998.
 Darwinia, genre végétal, de la famille des myrtacées.
 Darwinia, jeu vidéo indépendant développé par Introversion Software.